SaiPa je profesionální finský hokejový tým. Byl založen v roce 1948.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Vyřazená čísla dresů 
 3 Lalli Partinen
 9 Petri Skriko

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Finské kluby ledního hokeje